Бемовизна:
 Бемовизна — деревня в Польше, входит в Браневский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Бемовизна — остановочный пункт в деревне Бемовизна, в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.